Il doppio del Virginia Slims of Kansas 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Svetlana Černeva e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma solo la Parkhomenko ha partecipato in coppia con Natal'ja Bykova.

La Bykova e la Parkhomenko hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Jana Novotná e Catherine Suire.

Teste di serie
 Jana Novotná /  Catherine Suire (finale)
 Natal'ja Bykova /  Svetlana Černeva (campionesse)
 Anna-Maria Fernández /  Mareen Harper (primo turno)
 Dianne Balestrat /  Catherine Tanvier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Kansas 1988